Таби:

 Таби — традиционные японские носки высотой до лодыжки с раздельным большим пальцем.
 Таби (ж. р. Табита) — именование домашних рабов у еврейских патриархов.
 Таби ат-табиин — третье поколение мусульман, следующее за сахабами и табиинами.

Фамилия
 Таби, Вильям (род. 1982) — камерунский футболист, защитник.

См. также

Примечания